Carole Graebner e Nancy Richey hanno battuto in finale Margaret Smith Court e Lesley Turner 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Margaret Smith Court /  Lesley Turner (finale)
 Carole Graebner /  Nancy Richey (Campionesse)

 Robyn Ebbern /  Judy Tegart (semifinali)
 Jan Lehane /  Madonna Schacht (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1966